La Poule aux œufs d'or est une pièce de théâtre en trois actes d'Alexandre Vial, représentée pour la première fois à Paris en 1995, au théâtre de l'Eldorado.

Argument 
Aristocrate, paresseux et joueur invétéré, Alexanche Fauchard de Poisseuse a mis sa famille sur la paille. Son épouse, elle, croit encore au miracle. Celui-ci viendra de Blanche, leur fille aînée, qui développe un don de double vue depuis qu'elle est enceinte.

Distribution 
 Michel Galabru : Alexanche Fauchard de Poisseuse 
 Marthe Mercadier : Edmée Fauchard de Poisseuse 
 Roger Muni : Edouard Bouffemond du Singe
 Cécile Perrier : Blanche Fauchard de Poisseuse 
 Michel Caccia : Maître Rapine
 Delphine McCarty : Aurore Fauchard de Poisseuse 
 Gunther Germain : Yvan
 Thibault Rossigneux : Christian Bouffemond du Singe
 Xavier Garnault : Le déménageur

Notes et références 

Théâtre de boulevard
Pièce de théâtre française
Pièce de théâtre de 1995